Stor-Malsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Malsjön (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (81,3 ha)
Stor-Malsjön (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (36,6 ha)

Se även
Malsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn